Hellerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hellerup – en bydel i Storkøbenhavn, beliggende i Gentofte Kommune
 Hellerup Station - en jernbanestation i ovennævnte bydel
 Hellerup (Finderup Sogn) - et område i Finderup Sogn
 Hellerup (Halland) - en bebyggelse i Halland
 Hellerup (Ringe) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Hellerup Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Hellerup (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Finderup Sogn, Viborg Kommune